Pasadena je název více měst v USA:

 Pasadena v Kalifornii je součástí aglomerace Los Angeles
 South Pasadena v Kalifornii
 South Pasadena na Floridě
 Pasadena ve státu Maryland
 Pasadena Hills ve státu Missouri
 Pasadena Park ve státu Missouri
 Pasadena ve státu Texas

V Kanadě:
 Pasadena, Newfoundland

V Austrálii:
 Pasadena (Adelaide) – předměstí města Adelaide